Die Fahrzeuge auf der Liste der Sportversionen der Audi S- und RS-Modelle werden produziert von der Tochtergesellschaft Audi Sport GmbH aus Neckarsulm.

Aktuelle Modelle

Ehemalige Modelle

Siehe auch 
 Audi Sport GmbH

Einzelnachweise 

Liste (Automobil)